XX Чемпионат Европы по шорт-треку 2016 года проходил с 22 по 24 января в Сочи, Россия.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров

* участники финала Б.

1000 метров

1500 метров

3000 метров — суперфинал

Эстафета

Женщины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров — суперфинал

Эстафета 

 В многоборье указаны спортсмены, набравшие очки.

Ссылки 
 Communication No.1876 ISU. .
 Результаты чемпионата на сайте ISU .

2016
2016 год в конькобежном спорте
Шорт-трек